orthologie (wiskunde), een begrip uit de wiskunde
 homologie (genetica), een begrip uit de genetica